|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel BMW Malaysian Open) van 2015 vond plaats van 2 tot en met 8 maart 2015 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Donna Vekić was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Caroline Wozniacki uit Denemarken, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Roemeense Alexandra Dulgheru in drie sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Kuala Lumpur op haar naam te schrijven. Het was haar 23e WTA-titel, de eerste van 2015.

De Belgische An-Sophie Mestach strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Chan Hao-ching hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd Darija Jurak en Klára Koukalová bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Joelija Bejgelzimer en Olha Savtsjoek.

Het ongeplaatste Chinese duo Liang Chen / Wang Yafan won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Oekraïense koppel Joelija Bejgelzimer en Olha Savtsjoek in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Liang had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Wang geen.

De Belgische An-Sophie Mestach, met de Britse Emily Webley-Smith aan haar zijde, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Kuala Lumpur 2015
Kuala Lumpur